Вепш:

 Вепш — река в Польше.
 Вепш — сельская гмина (волость) в Польше.